Brygady artylerii noszące numer „10”:

Polskie:
 10 Brygada Artylerii (1919–1921)
 10 Brygada Artylerii Ciężkiej (1944–1945) → 71 Pułk Artylerii Ciężkiej

Austro-węgierskie:
 10 Brygada Artylerii w Brnie (1885–1889) → 10 Brygada Artylerii Polowej w Przemyślu (1889–1914)
 10 Brygada Artylerii Polowej (1914–1918)